TTT har flere betydninger:

 Holdløb (cykling) – Team Time Trial
 Taktisk Troppetransport – militær disciplin
 TTT Eindhoven – holdtidskørsels konkurrence i cykelsport